Viva la República puede referirse a:
El lema o grito con el que se vitorea a la República.
Distintas obras literarias o artísticas:
Gaudeamus igitur, que entre sus vivat tiene un "viva la república y el que la rige" (Vivat et res publica, et qui illam regit), no haciendo referencia a la forma de gobierno republicana, sino a "República" como sinónimo de Estado.
¡Viva la República!: novela histórica, de Vicente Blasco Ibáñez (1893).
Viva la república: el adiós de un histórico, de José Luis Martín Vigil (1986).
Viva la república: Julina, yo y el final de la guerra, de Jan Procházka (1988).
Viva la República (documental) de 2008.

Notas